Les championnats du monde de tennis de table 2023, soixante-sixième édition des championnats du monde de tennis de table, ont lieu du  au  à Durban, en Afrique du Sud.

Ce sera le premier événement de ce type à se tenir en Afrique depuis le championnat de 1939 organisé en Égypte  ; en mai 2020, Durban avait remporté par 90 voix (69,77 %) Düsseldorf en Allemagne l'organisation de ces mondiaux.

Liste des médaillés

Résultats

Simple hommes

Simple femmes

Double hommes

Double femmes

Double mixte

Notes et références

Liens externes 
 Site du tournoi sur le site de l'ITTF

2023
Tennis de table
Tennis de table 2023
Événement sportif à Durban
Sport en Afrique du Sud en 2023
Sport en mai 2023
Tennis de table en 2023